

Результаты матчей

Бомбардиры 

1 Автогол
  Альдо Симончини (в матче против сборной Швеции)
  Давиде Симончини (в матче против сборной Швеции)
  Игорь Армаш (в матче против сборной Финляндии)
  Симоне Баччокки (в матче против сборной Молдавии)

Самый быстрый гол 
  Клас-Ян Хюнтелар (в матче против сборной Швеции)

Ссылки 
 Англоязычная страница Евро 2012 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница Евро 2012 на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Отборочный турнир